de Latijnse benaming voor een likdoorn
 Clavus (geslacht), een geslacht van weekdieren
 Clavus (insect), een onderdeel van de voorvleugel bij wantsen